Yamaguchi kan syfta på:
 Yamaguchi – en stad i Japan.
 Yamaguchi prefektur – en administrativ enhet i Japan.
 Yamaguchi (park) – en park i Pamplona, Spanien

Personer
 Gogen Yamaguchi (1909-1989) karateinstruktör
 Senji Yamaguchi (född 1930) atombombsöverlevare, antikärnvapenaktivist
 Goshi Yamaguchi (född 1942) karateinstruktör
 Seigo Yamaguchi (1924-1996) aikidoinstruktör